Сыдыкалы Айтбаев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1909 году в ауле Кара-Cуу. Член ВКП(б) с 1940 года.

С 1930 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1930—1977 гг. — агроном в Кочкорском районе, заместитель председателя исполнительного комитета Совета депутатов Кочкорского и Чаткальского районов, главный редактор комитета радио Совнаркома Киргизской ССР, директор Ак-Таласской МТС, заместитель начальника, начальник сельскохозяйственного отдела Тянь-Шаньского обкома партии, первый секретарь Чолпонского райкома ВКП(б), второй секретарь Тянь-Шаньского обкома партии, председатель Иссык-Кульского облисполкома, первый секретарь Иссык-Кульского областного комитета КП Киргизии, председатель Тянь-Шаньского облисполкома, на руководящих должностях в Кочкорском районе.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва.

Умер в 1986 году в Кара-Суу.

Ссылки 
 Ысык-Көл облусу энциклопедия. Бишкек — 1994 жыл.

Председатели Иссык-Кульского облисполкома
Первые секретари Иссык-Кульского обкома КП Киргизии
Председатели Нарынского облисполкома
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты районных советов Киргизской ССР
Вторые секретари Нарынского обкома КП Киргизии
Первые секретари районных комитетов КП Киргизии